Горман има више значења:
 Горман (Мериленд)
 Горман (Северна Каролина)
 Горман (Тексас)